Успе́нская це́рковь (также Це́рковь Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы) — ныне утраченный православный храм, который был расположен в центре Иркутска на Успенской площади (ныне — площадь Декабристов).

25 мая 1835 года на средства иркутского купца Медведникова П. Ф. и его сына Медведникова А. П. была заложена каменная Успенская церковь.

В 1930 году церковь была закрыта, а через год её взорвали, на её месте был разбит сквер.

Успенская церковь была построена в стиле зрелого классицизма и выделялась профессионализмом.

Примечания

Литература 
 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII — начало XX века: Научно-справочное издание. — М.: Галарт, 2000. — С. 145—146. — 496 с. — Тираж 5 000 экз. — 

Достопримечательности Иркутска
Иркутск
Утраченные храмы Иркутска
Здания и сооружения, построенные в 1847 году в России
Культовые сооружения, построенные в 1847 году